

Niemcy 
 Ebersbach/Sa. – dzielnica Ebersbach-Neugersdorf
 Ebersbach – dzielnica Döbeln
 Ebersbach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Ebersbach an der Fils – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Ebersbach an der Fils – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Zobacz też 
 Eberbach
 Ebersbach-Musbach
 Ebersbach-Neugersdorf